Bickley – miejscowość w Hrabstwo Kalamunda, w Nowej Południowej Walii (Australia)
 Bickley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Bickley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Bickley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Bickley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire